Кубок Узбекистана по футболу 2011 года — футбольный турнир, в котором участвовали 34 профессиональных клуба.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с предварительного раунда. Финальный матч состоялся 13 ноября 2011 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между ташкентским «Пахтакором» и каршинским «Насафом». Обладателем Кубка в 11-й раз стал «Пахтакор».

Предварительный раунд

1/16 финала

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 
 

2011
Спорт в Узбекистане в 2011 году
Футбол в Азии в 2011 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2011